Bouman ist der Familienname folgender Personen:

 Arie Cornelis Bouman (1892–1966), niederländischer Germanist
 Casper Bouman (* 1985), niederländischer Segler
 Cornelia Bouman (1903–1998), niederländische Tennisspielerin
 Hermannus Bouman (1789–1864), niederländischer Theologe und Orientalist
 Jan Bouman (Johann Boumann; 1706–1776), Baumeister in Berlin und Potsdam
 Johan Bouman (1918–1998), niederländischer evangelischer Theologe
 Katie Bouman (* 1989), US-amerikanische Informatikerin
 Leon C. Bouman (1852–1919), niederländischer Violinist, Pianist und Dirigent
 Mark Bouman, britischer Kostümbildner
 Paul Bouman (1918–2019), US-amerikanischer Kirchenmusiker und Komponist
 Piet Bouman (1892–1980), niederländischer Fußballspieler
 Sjabbe Bouman (1915–2008), niederländischer Mittelstreckenläufer
 Tara Bouman (* 1970), niederländische Klarinettistin
 Tom Bouman, US-amerikanischer Autor, Lektor und Musiker

Siehe auch:
 Boumann